Влади́мир Петро́вич Комое́дов (14 августа 1950, Никополь, УССР, СССР) — российский военачальник и . Командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал (1999).

Депутат Государственной думы Российской Федерации V и VI созывов (2007—2016), председатель комитета по обороне (2011—2016). Депутат Законодательного собрания Пермского края c 2016 года. Член КПРФ.

Биография 
Родился 14 августа 1950 года в городе Никополе Днепропетровской области Украинской ССР в семье рабочего.

Окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе (1967—1972), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1976—1977), Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза А. А. Гречко (1983—1985), Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил (1990—1992).

Командир минно-торпедной боевой части малого противолодочного корабля «МПК-85» (08.1972—1973), помощник командира сторожевого корабля (1973—1974), командир малого противолодочного корабля «МПК-150» (1974—08.1976), командир малого противолодочного корабля (08.1977—1979), начальник штаба (1979—1981) и командир (1981—08.1983) дивизиона малых противолодочных кораблей, начальник штаба бригады противолодочных кораблей, командир бригады кораблей охраны водного района (07.1985—1987), начальник штаба Балтийской военно-морской базы (1987—1989), командир дивизии противолодочных кораблей (1989—08.1990), командир Балтийской эскадры разнородных сил (06.1992—09.1994), командир Балтийской военно-морской базы (09.1994—04.1995), начальник штаба — 1-й заместитель командующего Балтийским флотом (04.1996—08.1997), 1-й заместитель командующего Северным флотом (08.1997—07.1998).

С июля 1998 по октябрь 2002 года — командующий Черноморским флотом ВМФ России.

С октября 2002 года — в распоряжении Министра обороны России. В июле 2004 года уволен в запас приказом Министра обороны России.

В 2007 году избран депутатом Государственной думы V созыва по избирательному списку КПРФ в Ленинградской области. Вошёл в состав фракции КПРФ. Член комитета по обороне, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.

В марте 2009 года возглавил предвыборный список КПРФ на выборах в Госсовет Татарстана. КПРФ по официальным данным получила 11,15 % голосов, заняв второе место после «Единой России» c 79,31 %. В итоге КПРФ получила шесть депутатских мандатов. По окончании выборов написал заявление о выходе из избирательного списка, передав своё место бывшему директору ОАО «Домостроительный комбинат» Рафаилу Нурутдинову.

9 июля 2011 года XI (внеочередным) съездом Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» избран председателем движения, сменив на этом посту В. И. Илюхина. Ранее, в феврале того же года, на процессе «военного трибунала Общероссийского офицерского собрания по делу о противоправной и разрушительной деятельности В. Путина», где В. И. Илюхин выступал в качестве главного обвинителя, последний назвал Владимира Комоедова в числе «лучших, наиболее авторитетных, талантливых военачальников».

В ноябре 2012 года, являясь председателем комитета по обороне, выступил с инициативой продления срока службы по призыву с 1 года до 1,5 лет. Основным аргументом в пользу увеличения срока службы В. П. Комоедов назвал отсутствие преемственности: увольняющиеся со службы солдаты не имеют возможности передавать свой опыт новобранцам. Одной из целей сокращения срока службы в армии до 1 года был именно разрыв преемственности между старослужащими и новобранцами, поскольку передача опыта часто принимала форму неуставных взаимоотношений.

На парламентских выборах 2016 года возглавил партийный список КПРФ по Крыму, Севастополю и Калининградской области, список КПРФ в Пермский парламент и был выдвинут в одномандатном округе Севастополя. Его доверенным лицом стал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По итогам выборов в округе набрал 24504 голосов и занял третье место, уступив представителям «Единой России» и «Партии Роста» Дмитрию Белику (46960) и Олегу Николаеву (33791).

По итогам выборов в Пермском крае в 2016 году получил мандат депутата. Является заместителем председателя Законодательного собрания Пермского края.

Женат, имеет дочь.

Награды и звания 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000),
 Орден «За военные заслуги»,
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени,
 Медали СССР и России,
 Украинский орден Богдана Хмельницкого III степени (12 августа 2000 года) — за весомый личный вклад в укрепление содружества Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации.
Присвоение воинских званий:
 капитан-лейтенант (1976, досрочно),
 контр-адмирал (1992),
 вице-адмирал (1994),
 адмирал (1999).

Источники

Ссылки 
 Персональная страница на сайте КПРФ
 Персональная страница на сайте Законодательного собрания Пермского края
 Разговор со страной ведёт В. П. Комоедов (видео)

Члены КПСС
Члены КПРФ
Капитаны 1-го ранга (СССР)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Председатели Комитета по обороне Государственной думы Российской Федерации
Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Выпускники Высших специальных офицерских классов ВМФ
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Депутаты Законодательного собрания Пермского края